Europese weg 32
 BMW E32, een model uit de BMW 7-serie
 Nimzo-Indisch, ECO-code voor een van de varianten van deze schaakopening